Seliștea ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Seliștea (Arad), Dorf am Kreis Arad
 Seliștea (Botoșani), Dorf am Kreis Botoșani
 Seliștea (Mehedinți), Dorf am Kreis Mehedinți
 in der Republik Moldau:
 Seliștea Nouă, Dorf im Rajon Călărași

Siehe auch:
 Săliște
 Seliște